Halpern, Хальперн, Халперн - є варіацією єврейського прізвища Heilprin, відомі носії:

 Барух Гелперн, єврейські студії
 Чарльз Гелперн, адвокат
 Чарна Гелперн, співзасновник ImprovOlympic
 Шеріл Гелперн, голова Корпорації громадського мовлення
 Девид Гелперн, (нар. 1955 р.), Спринт каноер
 Діана Ф. Гелперн, американський психолог
 Елі Гелперн, президент студентської ради, всесвітньо відомий журналіст
 Іда Гелперн, (1910-1987), австрійський музикознавець
 Джек Гелперн (хімік), (березень 1925 р.) Польський хімік
 Джек Гелперн (лінгвіст), лексикограф
 Джейк Гелперн, (нар. 1975), американський письменник
 Джефф Гелперн,  (англ. Jeff Halpern, нар. 3 травня 1976, Потомак, Меріленд, США) — американський хокеїст,
 Джозеф Гелперн, професор комп'ютерних наук
 Джастін Гелперн, (нар. 1980), американський письменник
 Лілія Гелперн, американська співачка
 Мітч Гелперн, (1967-2000), боксерський арбітр
 Мортимер Гелперн, (1909-2006), американський бродвейський режисер
 Moyshe Leyb Halpern, (1886-1932), американський поетичний ідиш
 Пол Гелперн, (нар. 1961), американський письменник науки і фізик
 Ральф Гелперн (народився у 1938 році), австрійський британський бізнесмен
 Йісроель Гелперн (інакше Ісроель Кардунер) (з 1920 р.), Рабин і Бресловр Хасид